Canada
 Springwater – città dell'Ontario

 Stati Uniti d'America
 Springwater – città della Contea di Livingston, New York
 Springwater – città della Contea di Waushara, Wisconsin